Rato, właśc. José Castelli – brazylijski piłkarz
 Rato (stacja metra)